Hova (Madagaskar), de 'vrije burgers', een kaste ten tijde van het Koninkrijk Imerina; tevens een oude benaming voor de Merina
 Hova (Zweden), plaats in Zweden